Филиппин Леруа-Больё (; род. ) — французская актриса театра, кино и телевидения.

Биография 
Филиппин Леруа-Больё родилась в Булонь-Бийанкур, ранние годы провела в Италии. Начала изучение литературы в Университете Сорбонна, но она вскоре поступила в театральную школу Cours Florent, а позднее продолжала актёрские учения в парижской Консерватории. Дебютировала на экране в 1983 году в кинокомедии Роже Вадима «Вечеринка с сюрпризами». Актриса Национального народного театра в Вийёрбан и театров в Париже.

Избранная фильмография 
  — Вечеринка с сюрпризами / Surprise Party
  — Трое мужчин и младенец в люльке / Trois hommes et un couffin
  — Бесы / Les Possédés
  — Наталия / Natalia
  — Два Фрагонара / Les Deux Fragonard
  — Французская революция / La Révolution français — Шарлотта Корде
  — Виновность невиновного, или Когда лучше спать / Coupable d'innocence ou Quand la raison dort
  — Джефферсон в Париже / Jefferson in Paris
  — Эркюль и Шерлок против мафии / Hercule et Sherlock
  — Прекрасная Зелёная / La Belle Verte
  — Скорый поезд / TGV
  — Ватель / Vatel
  — 18 лет спустя / 18 ans après
  — Два брата / Deux frères / Two Brothers
  — Любовь и другие катастрофы / Love and Other Disasters
  — Эмили в Париже / Emily in Paris

Признание 
 1986 — Номинация Премии «Сезар» самой многообещающей актрисе.

Ссылки 

 Актриса на сайте kinopoisk.ru
 Актриса на сайте filmbug.com
 Актриса на сайте lahiguera.net